Cinética pode se referir a:
Cinética (física): o estudo das forças associadas ao movimento, incluindo forças causadoras de movimento e forças resultantes do movimento
Cinética musical: velocidade, ou andamento, com que uma peça musical deve ser executada
Cinética química: ciência que estuda a velocidade das reacções químicas
Energia cinética: quantidade de trabalho que teve que ser realizado sobre um objecto para tirá-lo do repouso e colocá-lo a uma certa velocidade
Teoria cinética dos gases: estudo do gás perfeito sob o ponto de vista microscópico

Desambiguação